Esta  lista de ilhas da Rússia indica numa tabela as ilhas da Rússia mais importantes, por área, população ou que têm relevância histórica. A lista tem as ilhas com mais de 200 km². Os dados de muitas ilhas obtêm-se da base de dados «Island Directory»

 
Listas da Rússia
Russia